Die Saison 1987/88 der Wysschaja Liga war die 42. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt 31. Mal ZSKA Moskau, während Ischstal Ischewsk und Torpedo Ust-Kamenogorsk in die zweite Liga abstiegen.

Modus 
Die 14 Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 26 betrug.

Anschließend spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalrunde in Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die vier besten Teams der Finalrunde qualifizierten sich für die erstmals seit Gründung der sowjetischen Eishockeyliga ausgetragenen Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde.

Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die sechs besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die anderen sechs Mannschaften in der zweitklassigen Perwaja Liga.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 

1987
Eishockeysaison 1987/88